fuq – codice ISO 639-3 della lingua fulfulde del Niger centro-orientale